een andere naam voor surround sound (ook bekend als quadrafonie)
 Quadrofonie (hoorspel), een hoorspel van de Poolse schrijver Ireneusz Iredynski